Gråskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gråskäret (vid Örö, Kimitoön), Åboland, 
 Gråskäret (vid Bolax, Kimitoön), Åboland,

Se även
Gråskär
Gråskären

Robotskapade Finlandförgreningar